Lessmann oder Leßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Agnieszka Lessmann (* 1964), polnische Schriftstellerin
 Christian Leßmann (* 1977), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Claus Lessmann (* 1960), deutscher Rocksänger und Gitarrist
 Daniel Lessmann (1794–1831), deutscher Historiker und Dichter
 Herbert Leßmann (* 1935), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Horst Leßmann (1907–1975), deutscher Politiker (DP)
 Ignatz Leßmann (1800–1869), deutscher Lehrer und Politiker
 Inga Lessmann (* 1989), deutsche Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Lara Lessmann (* 2000), deutsche BMX-Fahrerin
 Max Richard Leßmann, deutscher Sänger
 Otto Leßmann (1844–1918), deutscher Komponist und Musikkritiker
 Reinhold Leßmann (1915–2004), deutscher Fotograf
 Robert Lessmann (* 1960), deutscher Publizist und Sozialwissenschaftler
 Sandra Lessmann (* 1969), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Lesemann